Christophe Girard (1956-), personnalité politique française ;
 Christophe Girard (1968-), bédéiste français.